

Населені пункти та їхні частини
 Мйодари — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мйодари — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Мйодари — колонія в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки